Kohlbühl heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteile:

 Kohlbühl (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kohlbühl (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern

Berge (sortiert nach Höhe):

 Kohlbühl (Kohlberger Höhenrücken) (589 m), südlich Kohlberg